Mount Wilson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Wilson, Antarktis,

Australien 

 Mount Wilson, New South Wales, ort, City of Blue Mountains,

Kanada 

 Mount Wilson, Alberta, berg,

USA 

 Mount Wilson, berg, Los Angeles County, Kalifornien, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar